Hylaea bzw. Hyläa bezeichnet

 eine Pflanzengattung, siehe Hylaea (Pflanzen)
 eine Schmetterlingsgattung, siehe Hylaea (Schmetterlinge), zu der zum Beispiel der Zweibindige Nadelwald-Spanner (Hylaea fasciaria) gehört.
 verschiedene Waldgebiete, siehe Hyläa (Wald)
 eine Region in Skythien, siehe Hylaia